Ла Румороса има више значења:

 Ла Румороса (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Румороса (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Румороса (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Румороса (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику